Gamers steht für:
 Gamers (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Videospiele, 1991–1996

The Gamers steht für:
 The Gamers, US-amerikanischer Film, 2002
 The Gamers: Dorkness Rising, US-amerikanischer Film, 2008
 The Gamers: Hands of Fate, US-amerikanischer Film, 2013

Siehe auch:
 Gamers.at, österreichische Computerspielezeitschrift, 2005–2013
 G2 Esports, ehemals Gamers2, spanische E-Sport-Organisation